Medal Honoru (ang. Medal of Honour, chin. 榮譽勳章, MH) – odznaczenie chińskie przyznawane w Hongkongu
 Medal Honoru (gruz. ღირსების ორდენი) – państwowe odznaczenie gruzińskie
 Medale Honoru (jap. hōshō) – odznaczenia państwowe w Japonii
 Medal Honoru (serb. Медаља части) – odznaczenia państwowe w Jugosławii
 Medal Honoru Belisario Domíngueza (hiszp. Medalla de Honor „Belisario Domínguez” del Senado de la República) – odznaczenie państwowe w Meksyku
 Medal Honoru (mac. Медал на честа) – odznaczenie państwowe Północnej Macedonii
 Medal Honoru (fr. Médaille d'Honneur) – odznaczenie państwowe w Monako
 Medal Honoru (ang. Medal of Honour) państwowe odznaczenie Saint Kitts i Nevis
 Medal Honoru (ang. Medal of Honor) – najwyższe odznaczenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych
 Kongresowy Kosmiczny Medal Honoru (ang. Congressional Space Medal of Honor) – odznaczenie nadawane astronautom NASA w Stanach Zjednoczonych
 Medal Honoru (tur. Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası) – odznaczenie wojskowe w Turcji

Zobacz też 
 Medal of Honor
 Order Honoru